Кооперати́вная — остановочный пункт Заволжского направления Горьковской железной дороги в Нижнем Новгороде (квартал Кооперативный посёлок). Входит в состав 1-й Сормовской линии Нижегородской городской электрички.

Открыт в 1964 году.
  

|}

География 
Расстояние до узловых станций (в километрах): Нижний Новгород-Сортировочный — 10, Ост. Пункт 58 км — 46.

Расположен между остановочными пунктами Чаадаево и Светлоярская.

Вдоль платформы протекает речка Параша.

Описание 
Для посадки пассажиров выделена одна боковая платформа, откуда пригородными электропоездами можно добраться вплоть до станций Нижний Новгород-Московский и Заволжье-пассажирская. У платформы находится здание кассы.

Появились в 1964 году в России
Остановочные пункты Горьковской железной дороги

Железнодорожные станции и платформы Нижнего Новгорода
Нижегородская городская электричка
1960-е годы в Нижегородской области